MDN - rodzaj substancji chemicznej
 MDN - strona internetowa z dokumentacją funkcji przeglądarek internetowych, dostępnych dla programistów